Pinho ist der Familienname folgender Personen: 

 Aloísio Hilário de Pinho (1934–2021), brasilianischer Ordenspriester, römisch-katholischer Bischof von Jataí
 Carlos Pinho (* 1970), portugiesischer Radrennfahrer
 Carlos Alberto de Pinho Moreira Azevedo (* 1953), portugiesischer römisch-katholischer Bischof
 Custodio do Pinho (1638–1697), römisch-katholischer Bischof 
 Fernando Pereira de Pinho Júnior (* 1966), brasilianischer Fußballspieler, siehe Nando (Fußballspieler, 1966)
 Manuel Pinho (* 1954), portugiesischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker

Gemeinden in Portugal:
 Pinho (Boticas)
 Pinho (São Pedro do Sul)